Мадани — мужское имя.

 Фамилия
 Мадани, Ахмад (1929—2006) — иранский политический, государственный и военный деятель.
 Мадани, Ахмад Джамиль (род. 1970) — саудовский футболист, защитник. Выступал за клуб «Аль-Иттихад» из Джидды, за сборную Саудовской Аравии. Участник чемпионата мира 1994 года и чемпионата мира 1998 года.
 Мадани, Ахмед Тауфик (1899—1983) — алжирский историк и общественный деятель, публицист. Один из основателей тунисской националистической партии Дустур (1920).
 Мадани, Камран (род. 1996) — американский каратист.
 Мадани, Наримене (род. 1984) — алжирская волейболистка.
 Мадани, Насер (род. 1940) — иранский фехтовальщик.
 Мадани, Низар (род. 1941) — саудовский дипломат.
 Мадани, Тала (род. 1981) — иранская художница.
 Мадани, Хассан (род. 1979) — египетский борец вольного стиля.

 Топоним
 Мадани — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.

См. также 
 Азербайджанский университет имени Шахид Мадани